Jablutschne (ukrainisch ; russische Entsprechung ) ist ein Ortsname in der Ukraine:

 Jablutschne (Bilohirsk), Dorf in der Autonomen Republik Krim, Rajon Bilohirsk
 Jablutschne (Bohoduchiw), Dorf in der Oblast Charkiw, Rajon Bohoduchiw
 Jablutschne (Losowa), Dorf in der Oblast Charkiw, Rajon Losowa
 Jablutschne (Sinkiw), Dorf in der Oblast Poltawa, Rajon Sinkiw
 Jablutschne (Welyka Pyssariwka), Dorf in der Oblast Sumy, Rajon Welyka Pyssariwka

Siehe auch:

 Jablotschnoje (Begriffsklärung)